Die Nordische Fußballmeisterschaft 1952–55 für Männer-Nationalmannschaften fand zwischen dem 22. Juni 1952 und dem 16. Oktober 1955 statt. Ausrichter Schweden lobte hierbei SvFF:s pokal aus. Den Wettbewerb, welcher zum sechsten Mal ausgetragen wurde, konnte Titelverteidiger Schweden zum vierten Mal in Folge gewinnen.

Modus 

Die vier teilnehmenden Mannschaften spielten nach dem Modus „jeder gegen jeden“ den Turniersieger aus, wobei jedes Team jeweils viermal gegen jedes andere spielte. Die Mannschaft, die nach Abschluss aller Spiele die meisten Punkte beziehungsweise bei Punktgleichheit das bessere Torverhältnis aufwies, wurde Turniersieger.

Tabelle und Spielergebnisse 

|}

Torschützenliste 

Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler nach dem Nachnamen alphabetisch geordnet.

Weblinks 

 Nordic Championships (Men) 1952–55 auf rsssf.com (englisch)
 Spielberichte der dänischen Mannschaft (dänisch)
 Spielberichte auf eu-football.info (englisch)

195255
Fußballveranstaltung 1952
Fußballveranstaltung 1953
Fußballveranstaltung 1954
Fußballveranstaltung 1955
Fußball (Schweden)